Голяма награда на Унгария 1936 е първото състезание за Голямата награда на Унгария.

Провежда се на пистата „Неплигет“ в Будапеща на 21 юни 1936 година. Състезанието е от 50 обиколки и има обща дължина 250 km. Най-бързата обиколка е на италианеца Тацио Нуволари с Aлфа Ромео 8C-35, който е и краен победител в надпреварата.

Класиране

Източници 

Голяма награда на Унгария